Marian Rojek (ur. 1905, zm. 1968) – działacz polityczny, członek Narodowej Demokracji, publicysta
 Marian Rojek (ur. 1955) – polski biskup rzymskokatolicki, biskup pomocniczy przemyski, biskup diecezjalny zamojsko-lubaczowski